Příjmení Kašpar nosí více osobností:

 Adolf Kašpar (1877–1934) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Antonín Kašpar (rozcestník) – více osob
 Bohuslav Kašpar (1895–1945) - rakousko-uherský (vojenský) pilot - jeden z průkopníků a zakladatelů československého vojenského letectví
 Emil Kašpar (1907–1998) – fyzik a didaktik, profesor UK
 Ivo Kašpar (1937–2020) – český pedagog
 Jan Kašpar (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Kašpar (rozcestník) – více osob
 Jonáš Kašpar (* 1991) – český vodní slalomář, kanoista
 Josef Kašpar (* 1938) – český sportovec, atlet, skokan do výšky
 Karel kardinál Kašpar (1870–1941) – římskokatolický teolog a pražský arcibiskup
 Lukáš Kašpar – více osob
 Michael Kašpar (* 1983) – český politik
 Miroslav Kašpar (* 1950) – český fotbalista
 Oldřich Kašpar (* 1952) – český historik, iberoamerikanista
 Petr Kašpar – více osob
 Tomáš Kašpar (* 1968) – český spisovatel
 Václav Kašpar (* 1957) - český hokejista
 Vladimír Kašpar (1923–2006) – novinář a politik KSČ slovenského původu, poslanec ČNR a FS

ženská varianta s přechýlením
 Anna Kašparová (1905–1996) – moravská lidová umělkyně
 Herta Kašparová (1923–1946) – česko-německá úřednice, popravena v rámci poslední veřejné popravy v Československu
 Kateřina Kašparová (* 1968) – česká novinářka, moderátorka a publicistka

Podobná příjmení 
 Kasper (příjmení)
 Kašpárek (příjmení)
 Kašpařík

Česká příjmení